

Personen
Carey Lowell - Amerikaans actrice
Carey Mulligan - Brits actrice
Catharina Carey - Engels hofdame uit de 16e eeuw
Danny Carey - Amerikaans drummer
Ian Carey - Amerikaans house-dj
Jacqueline Carey - Amerikaans schrijfster
James Carey - Amerikaans hoogleraar
James Duncan Carey - Brits componist en dirigent
Macdonald Carey - Amerikaans acteur
Mariah Carey - Amerikaans zangeres en actrice
Peter Carey - Australisch schrijver
Philip Carey - Amerikaans acteur
Ron Carey - Amerikaans acteur
Samuel Warren Carey - Australisch geoloog
Sam Carey - Brits atleet
William Carey - Brits zendeling

Plaatsen
Carey (Idaho) - een plaats in Idaho, Verenigde Staten
Carey (Ohio) - een plaats in Ohio, Verenigde Staten
Carey Gully - een plaats in Zuid-Australië

Overig
Carey Martin - een personage uit Zack and Cody
The Drew Carey Show - een Amerikaanse sitcom
Carey (MVNO) - een GSM operator zonder vergunning